William Borders ist der Name folgender Personen:

* William Dean Borders (1930–2022), US-amerikanischer Ringer; siehe Bill Borders
 William Donald Borders (1913–2010), Erzbischof von Baltimore